Le rapport sur le trafic des personnes, aussi appelé rapport sur la traite des personnes, ou encore en anglais TIP Report, est un rapport annuel publié par le bureau du département d'État américain chargé de surveiller et de combattre la traite des personnes. Il classe les gouvernements en fonction de leurs efforts perçus pour reconnaître et combattre la traite des êtres humains.

Système de classement 
Le rapport divise les pays en niveaux en fonction de leur conformité aux normes énoncées dans la loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite (TVPA). Ces niveaux sont:

  Les pays de  dont les gouvernements respectent pleinement les normes minimales de la TVPA.
  Les pays de  dont les gouvernements ne se conforment pas entièrement à toutes les normes minimales de TVPA, mais font des efforts importants pour se mettre en conformité avec ces normes.
  Les pays de la liste de surveillance de  dont les gouvernements ne se conforment pas pleinement aux normes minimales de la TVPA, mais font des efforts importants pour se mettre en conformité avec ces normes et:
 Le nombre absolu de victimes de formes graves de traite est très important ou augmente considérablement; ou alors
 Il n’ya pas eu de preuve de l’intensification des efforts de lutte contre les formes graves de traite des personnes depuis l’année précédente; ou alors
 La détermination qu'un pays fait des efforts importants pour se mettre en conformité avec les normes minimales reposait sur les engagements pris par le pays de prendre des mesures supplémentaires à l'avenir au cours de l'année prochaine.
  Pays de  dont les gouvernements ne se conforment pas entièrement aux normes minimales et ne font pas d'efforts importants pour le faire.

Il existe également quelques cas particuliers (niveau spécial) tels que le Yémen, où le conflit civil et la crise humanitaire rendent l'obtention d'informations difficile.

Critique 
Certains critiques du rapport sur la traite des personnes se concentrent sur la manière dont sa méthodologie pourrait être améliorée. Par exemple, un article universitaire de 2014 suggère comment les classements pourraient mieux intégrer les facteurs de risque de la traite afin de se concentrer davantage sur la prévention. Une autre critique soutient que le rapport devrait mieux incorporer «les règles internationales que les États (y compris les États-Unis) ont collectivement élaborées et librement acceptées», plutôt que de se concentrer sur des critères élaborés uniquement par des politiciens américains.

D'autres critiques remettent en question plus fondamentalement sa méthodologie et ses sources, comme l'anthropologue Laura María Agustín, qui écrit que le rapport .

Prix du héros agissant pour mettre fin à l'esclavage moderne 

Dans le cadre de ce rapport, le Département d’État annonce l’attribution du Prix du héros agissant pour mettre fin à l’esclavage moderne à un certain nombre de personnes. Les premiers prix de ce type ont été décernés en 2004. Des récompenses sont accordées pour les mesures prises pour protéger les victimes, traduire les délinquants en justice ou sensibiliser à l'esclavage moderne. Plus de  de plus de  ont été honorées à ce jour. Les lauréats sont invités à une grande réception aux États-Unis suivie d'une tournée dans plusieurs villes américaines.

Classement par pays

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Esclavage contemporain
 Prostitution forcée

Liens externes 
 Site Web du rapport sur la traite des personnes du Département d'État

Rapport émis par le gouvernement américain
Esclavage au XXIe siècle
Traite des êtres humains